Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 200001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 3 września 2008. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

200001-200100

200101-200200

200201-200300

200301-200400

200401-200500

200501-200600

200601-200700

200701-200800

200801-200900

200901-201000

Przypisy 

Lista planetoid 200001-201000